talmácsok, besenyő néptöredék, akiket a kora Árpád-kor uralkodói telepítettek le Magyarország határai mentén a gyepűelve védelmére.
Földrajz
 Románia
 Kistalmács, település Szeben megyében
 Nagytalmács, település Szeben megyében